Buffalo é o nome de diversos condados dos Estados Unidos:
Condado de Buffalo (Dakota do Sul)
Condado de Buffalo (Nebraska)
Condado de Buffalo (Wisconsin)

Desambiguações de topônimos